Пленас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Бельчите. Занимает площадь 37,9 км². Население — 132 человека (на 2010 год). Расстояние — 78 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы